A Serra da Vigia é uma serra situada no sul de Portugal, mais concretamente no concelho de Ourique com uma altitude de 393 metros. É nas encostas viradas a norte e a cerca de 230 metros de altitude que se situa a nascente do rio Sado.

Vigia